Municipio de Lyons puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Lyons (condado de Ionia, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Ionia.
 Municipio de Lyons (condado de Cook, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Cook.
 Municipio de Lyons (condado de Lyon, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Lyon.
 Municipio de Lyons (condado de Minnehaha, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Minnehaha.
 Municipio de Lyons (condado de Wadena, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Wadena.
 Municipio de Lyons (condado de Mills, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Mills.